Виктор Данильченко:
 Данильченко, Виктор Иванович (1922—1944) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Данильченко, Виктор Михайлович — заслуженный мастер спорта по стрельбе, чемпион мира.